Souvigné ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Souvigné (Charente) im Département Charente
Souvigné (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Souvigné (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire

mit Namenszusatz:
Souvigné-sur-Même im Département Sarthe
Souvigné-sur-Sarthe im Département Sarthe

Siehe auch:
Souvignier